Zaton est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
 Zaton, un village situé dans la municipalité de Dubrovnik, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
 Zaton, un village situé dans la municipalité de Nin, comitat de Zadar ;
 Zaton, un village situé dans la municipalité de Šibenik, comitat de Šibenik-Knin ;
au Monténégro
 Zaton, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje.